Монклю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Монклю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар